Gods bezeichnet:

 Gods, Jump’n’Run-Computerspiel
 Gods Lake, ein See in der kanadischen Provinz Manitoba

GODS bezeichnet:

 GODS, österreichisch-walisische Synth-Pop-Band